Lorentz Creutz henviser til:

 Lorentz Creutz den ældre (1615–1676) – svensk friherre og embedsmand
 Lorentz Creutz den yngre (1646–1698) – svensk friherre og embedsmand